José Guilherme de Toledo (11. siječnja 1994.), brazilski rukometni reprezentativac .
Nastupio na svjetskom prvenstvu 2019. godine.

Brazilski rukometaši